Bronów ist Name folgender polnischer Orte:
 Bronów (Pleszew) (Brunow), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Pleszew
 Bronów (Działoszyce), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Działoszyce
 Bronów (Wartkowice), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wartkowice
 Bronów (Żarnów), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Żarnów
 Bronów (Dobromierz) (Börnchen), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Dobromierz
 Bronów (Góra) (Bronau), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Góra
 Bronów (Czechowice-Dziedzice) (Braunau), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Czechowice-Dziedzice